La rivière Fish peut désigner :

Hydronymes 
 la rivière Fish en Alaska dans la Péninsule de Seward.
 la rivière Fish en Namibie ayant creusé le canyon de la rivière Fish.
 la rivière Fish en Nouvelle-Zélande dans l’Île du Sud.

Voir aussi